John Aspinall ( à Delhi-), propriétaire de zoos de nationalité anglaise.
Neil Aspinall ( à Prestatyn, Pays de Galles - ) était le road manager des Beatles au début de leur carrière, puis leur assistant personnel, avant prendre les fonctions de directeur général de leur compagnie Apple, qu'il a conservées durant près de 40 ans.
Wayne Aspinall est un politicien américain (1896 - ) qui fut représentant du parti démocrate à la Chambre des représentants pendant 24 ans et dont le dernier mandat se termina en 1972.

Homonymie de patronyme